Премия ASCAP Ричард Роджерс — ежегодная награда, присуждаемая Американским обществом композиторов, авторов и издателей (ASCAP), в знак признания номинанта — (композитора или поэта-песенника), за выдающиеся достижения в музыкальном театре.

Премия учреждена Дороти Роджерс в честь её покойного мужа Ричарда Роджерса.

Награда была впервые представлена Говардом Дитцем в 1983 году. Награда не присуждалась в 1992, 1994, 2004, 2005 года, а в 1984, 1990, 1993, 1995 и 1997 годах её получали по нескольку человек.

Последним автором, получившим награду в 2011 году был Стивен Шварц (Stephen Schwartz). Единственной женщиной, получившей награду была Бетти Комден (Betty Comden). Американские композиторы или поэты-песенники получали премию Ричард Роджерс каждый год и только в 1988 году премию получил житель Великобритании — Jule Styne.

Награждённые

Примечания

Ссылки 
 Американское Общество композиторов, авторов и издателей. Официальный сайт 
 Деятельность ASCAP 

Музыкальные премии США
Американское общество композиторов, авторов и издателей